Джеймс Кэрд — спасательная шлюпка Имперской трансантарктической экспедиции.
 Джеймс Кэрд — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.